Haritz Garde Fernández (San Sebastián, 23 de janeiro de 1976) é o baterista do grupo de pop espanhol La Oreja de Van Gogh.

Biografia 

Nasceu em 1976 em San Sebastián. Conheceu Pablo Benegas e Álvaro Fuentes na faculdade de direito onde os mesmos formaram uma banda intutulada "Los Sin Nombre" porém mudaram o nome para La Oreja de Van Gogh depois da entrada de Amaia Montero''

Ligações externas 

 Site oficial de La Oreja de Van Gogh

Música da Espanha
Músicos da Espanha